Przegląd Tygodniowy – ukazuje się od 1990 roku, od 1999 roku pod nazwą Przegląd.
 Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych – czasopismo wychodzące od 1866 roku.